Гран-при Испании 2001 года — пятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2001 года. Прошёл на автодроме в Каталуния-Монтмело в Испания. Соревнования состоялись 29 апреля 2001 года.

Гонка 

|}

 Гонщик команды BAR впервые завоевал место на подиуме.
 Великолепно проведенная гонка Хаккинена окончилась неудачей на последнем секторе последнего круга из-за поломки сцепления.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Испании